Marc Savard (né le  à Blainville au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Il attaque sa carrière en 1989 dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en jouant pour les Voltigeurs de Drummondville.En 1992 il signe un contrat de deux ans avec les Stars de Dallas dans la LNH. De 1992 à 1994, il alterne entre deux ligues nord-américaines, l'ECHL et la Ligue internationale de hockey qui s'est dissoute en 2001. Puis, il rejoint l'Europe, joue pour deux clubs français, Grenoble et Briançon. De 1998 à 2004, il joue six saisons en DEL puis rejoint la Série A italienne, et la LNB suisse. En 2006, il joue sa dernière saison avec le Augsburger Panther.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1989-1990||Voltigeurs de Drummondville || LHJMQ ||61||1||5||6||50||  ||  ||  ||  || 
|-
|1990-1991||Voltigeurs de Drummondville ||LHJMQ ||66||6||28||34||42||  ||  ||  ||  || 
|-
|1991-1992||Voltigeurs de Drummondville ||LHJMQ ||9||1||6||7||8||  ||  ||  ||  || 
|-
|1991-1992||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||62||7||17||24||70||  ||  ||  ||  || 
|-
|1992-1993||Bombers de Dayton ||ECHL ||25||1||11||12||36||3||0||1||1||6
|-
|1992-1993||Wings de Kalamazoo|| LIH ||20||1||1||2||24||  ||  ||  ||  || 
|-
|1993-1994||Bombers de Dayton ||ECHL||11||0||1||1||14||  ||  ||  ||  || 
|-
|1993-1994||Panthers d'Érié ||ECHL||47||2||27||29||111||  ||  ||  ||  || 
|-
|1994-1995||Brûleurs de Loups de Grenoble ||France||28||7||11||18||74||7||0||2||2||6
|-
|1995-1996||Diables Rouges de Briançon || France 2 ||25||13||26||39||92||  ||  ||  ||  || 
|-
|1996-1997||Diables Rouges de Briançon || France 2 ||28||23||29||52||100||  ||  ||  ||  || 
|-
|1997-1998||Brûleurs de Loups de Grenoble ||France||48||19||26||45||83||  ||  ||  ||  || 
|-
|1998-1999||Capitals de Berlin|| DEL ||44||6||9||15||50||  ||  ||  ||  || 
|-
|1999-2000||ESC Moskitos Essen ||DEL ||56||7||20||27||56||5||0||0||0||4
|-
|2000-2001||ESC Moskitos Essen ||DEL ||60||9||20||29||96||  ||  ||  ||  || 
|-
|2001-2002||ESC Moskitos Essen ||DEL ||56||4||25||29||96||  ||  ||  ||  || 
|-
|2002-2003||Nürnberg Ice Tigers ||DEL ||45||8||11||19||68||5||1||0||1||12
|-
|2003-2004||Kölner Haie ||DEL ||30||0||3||3||24||  ||  ||  ||  || 
|-
|2003-2004||Augsburger Panther ||DEL ||22||5||13||18||38||  ||  ||  ||  || 
|-
|2004-2005|| HC Milano Vipers ||Série A  ||36||8||19||27||24||  ||  ||  ||  || 
|-
|2005-2006||Lausanne HC || LNB ||20||4||9||13||36||  ||  ||  ||  || 
|-
|2005-2006||Augsburger Panther ||DEL ||23||5||15||20||50||  ||  ||  ||  ||

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en septembre 1972
Naissance dans les Laurentides (région administrative)
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur du Laser de Saint-Hyacinthe
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Wings de Kalamazoo (1974-1995)
Joueur des Bombers de Dayton
Joueur des Panthers d'Érié
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du BSC Preussen
Joueur du ESC Moskitos Essen
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur des Kölner Haie
Joueur du Augsburger Panther
Joueur du Lausanne HC
Défenseur de hockey sur glace